Kombinace písmen B, P a M může mít více významů:
 Beats per minute – jednotka rychlosti rytmu hudby a tance
 Procesní řízení – Business Process Management, ve zkratce BPM

Externí odkazy